Додон:
 Додон, Игорь Николаевич (род. 1975) — президент Республики Молдова.
 Царь Дадон — персонаж сказки А. С. Пушкина «Сказка о золотом петушке».

См. также 
 Дадон
 Додонов